Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 2001 war die fünfte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand in Bad Wildungen statt. Der Engländer Mark Joyce gewann das Turnier durch einen 6:3-Sieg im Finale gegen den Waliser David Donovan.

Finalrunde

Einzelnachweise 

2001
U19 Europameisterschaft
Billardturnier in Bad Wildungen